L'Ancient Order of Druids (ou AOD, en français : « Ordre Ancien des Druides ») est une société fraternelle britannique créée en 1781 par Henry Hurle, un charpentier londonien. Elle a pour devise : .

Historique 

Dans l'Angleterre de la fin du  siècle, parcourue par des débats politiques et religieux souvent vifs, le charpentier Henry Hurle décide de constituer une société prenant modèle sur l'histoire celtique alors très vogue : celle des Druides. Avec l'aide d'amis et de connaissances, il fonde l'Ancient Order of Druids dans la taverne King's Arms à Londres le . 
Dès ses origines, cet ordre fraternel, exclusivement masculin réunit ses membres autour de trois activités principales :

 Organisation de rencontres autour des arts, des lettres et des sciences ;
 Collecte des fonds auprès de ses membres afin d'aider les familles en détresse et les œuvres de charité ;
 Pratique de son Rituel et des cérémonies l'accompagnant.

En 1833, L'Ancient Order of Druids se scinde en deux entités : la première va regrouper ceux qui souhaitent demeurer une société fraternelle et rituelle, souveraine et indépendante du pouvoir politique, ses membres conservent le nom d'« Ancient Order of Druids » (AOD) ; le courant sécessionniste s'intitulera « United Ancient Order of Druids » (UAOD), devenant davantage un club social moins ritualisé et moins exclusif sur son recrutement, mais enregistré auprès du gouvernement, ce dernier l'autorisant à s'organiser en mutuelle au service des artisans et des ouvriers du Royaume-Uni puis de l'Empire britannique. 

En 1858, une seconde scission de l'AOD crée une nouvelle société de secours mutuel qui prend le nom d'«  Order of Druids » (OD). À la fin du  siècle, l'UAOD et l'OD vont développer des branches féminines et des sections de jeunesse. 

Dans l'entre-deux guerres (1919-1939), ces trois organisations britanniques se retrouvent chaque année lors d'un congrès. Les rapports entre elles sont cordiaux et elles sont liées par une convention d'inter-visites. Après la Seconde Guerre mondiale, la création de la sécurité sociale en Grande-Bretagne entrainera le déclin des mutuelles parmi lesquelles l'UAOD et l'OD qui vont lentement s'éteindre, les dernières loges disparaissant en Grande-Bretagne dans les années 1990 (d'autres, principalement sous l'égide de l'UAOD, subsisteront en Australie, en Nouvelle-Zélande, et aux États-Unis). L'Ancient Order of Druids s'est maintenu en Grande-Bretagne, dans le Commonwealth et en France où il s'est implanté en 2021 à l'occasion du 240ème anniversaire de l'Ordre.

L'AOD et les questions religieuses 
Depuis ses origines, et selon la volonté de son fondateur, l'AOD interdit toute discussion à caractère religieux ou politique parmi ses membres. Société fraternelle et initiatique, de par l'histoire du Royaume-Uni et de son empire colonial, l'Ancient Order of Druids a regroupé au cours des siècles ses initiés autour des valeurs humanistes de sa devise : . L'AOD a toujours considéré les cultes et les spiritualités de ses membres comme relevant du domaine privé, et si son folklore met en scène les druides et le monde celtique, il n'y a aucun lien avec les mouvements néo-druidiques ou païens (religieux, ésotériques ou bien politiques).

Membres célèbres 
 Sir Charles James Fox, homme d'État britannique et abolitionniste (1749-1806).
 William Makepeace Thackeray, romancier britannique (1811-1863)
 Lord George Spencer-Churchill,  duc de Marlborough (1844-1892).
 Sir Edmund Antrobus,  baronnet, propriétaire de Stonehenge (1848-1915).
 Lord Francis Greville (5e comte de Warwick), homme politique (1853-1924).
 Lord George Godolphin Osborne,  duc de Leeds, homme politique (1862-1927).
 Lord George Spencer-Churchill,  duc de Marlborough (1871-1934).
 Sir Winston Churchill, homme d'État britannique (1874-1965).

Bibliographie 
  Cliff Tomas, AOD, Historical associations of our Order, London, Imperial Grand Lodge, 1945.
 . 
  Ronald Hutton, The Druids, Hambledon Continuum, 2007 .
  Victoria Solt Dennis, Discovering Friendly and Fraternal Societies: Their Badges and Regalia, Shire Publications, 2005 .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Société amicale
 United Ancient Order of Druids

Société secrète ou fraternité
Mutualité
Néodruidisme
Fondation au Royaume-Uni
Fondation en 1781